Сарапульский район () — административно-территориальная единица и упразднённое муниципальное образование (муниципальный район) в Удмуртской Республике Российской Федерации.

Административный центр — село Сигаево.

Законом Удмуртской Республики от 10.06.2021 № 69-РЗ к 25 июня 2021 года муниципальный район и входящие в его состав сельские поселения преобразованы в муниципальный округ (слово район в официальном названии сохраняется).

Физико-географические сведения 
Сарапульский район расположен в юго-восточной части республики. Район граничит с Каракулинским, Завьяловским, Малопургинским, Киясовским и Камбарским районами Удмуртии, на юго-западе — с Татарстаном, а на северо-востоке — с Пермским краем. Район с севера на юг пересекает река Кама, западная часть района расположена на Сарапульской возвышенности, а восточная в Камско-Бельской низменности.

Лесистость района 25,3 %, при средней по Удмуртии — 46,8 %.

История 
Район образован 4 января 1924 года в составе Уральской области. 20 января 1934 года Уральская область переименована в Свердловскую область. По постановлению ВЦИК от 7 декабря 1934 года Сарапульский район Свердловской области был отнесен к Кировскому краю.

22 октября 1937 года ВЦИК СССР удовлетворил ходатайство ЦИК Удмуртской АССР и Кировского облисполкома о передаче Сарапульского района из Кировской области в состав Удмуртской АССР.

По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 марта 1939 года за счёт разукрупнения Сарапульского района был образован Камбарский район.

Постановлением Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР от 8 декабря 1962 года, вместо существующего района, образован Сарапульский сельский район. Постановлением Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР от 11 января 1965 года Сарапульский сельский район преобразован в Сарапульский район. В 1991 году центр Сарапульского района перенесен из города Сарапула в село Сигаево.

В результате муниципальной реформы с 1 января 2006 года наделён статусом муниципального района.

Население 

 Урбанизация
Из общего населения района 22,94 % населения проживало в районном центре селе Сигаево. Средняя плотность населения — 13,11 чел/км². Район занимает 7-е место по численности населения и 10-е место по плотности среди муниципальных районов Удмуртии. На 1 января 2013 года в районе числилось 58 населённых пунктов.

 Демография
В 2011 году рождаемость составила 17,0 ‰, смертность — 13,7 ‰, естественный прирост населения — 3,3 ‰, при среднем по Удмуртии — 1,0 ‰. Население района также увеличилось за счёт миграционного прироста (разницы между числом выбывших и прибывших на территорию района), в 2011 году миграционный прирост населения составил 119 человек.

 Национальный состав
По результатам переписи 2002 года, среди населения района русские составляли 79,4 %, удмурты — 10 %, татары — 6,3 %. Сарапульский район один из 9 сельских районов республики, где русские составляют большинство.

Административное деление 
В Сарапульский район как административно-территориальную единицу входят 15 сельсоветов. Сельсоветы (сельские администрации) одноимённы образованным в их границах сельским поселениям.

В муниципальный район входили 15 муниципальных образований со статусом сельских поселений.

10 октября 2011 года Законом Удмуртской Республики деревня Лубянки включена в состав сельского поселения «Усть-Сарапульское».

Законом Удмуртской Республики от 15 апреля 2016 года № 22-РЗ, были преобразованы, путём их объединения, муниципальные образования:
 муниципальные образования Мостовинское и Оленье Болото в новое МО Мостовинское с административным центром в селе Мостовое;
 муниципальные образования Тарасовское и Соколовское в новое МО Тарасовское с административным центром в селе Тарасово.

Населённые пункты 
В Сарапульский район входят 59 населённых пунктов.

Местное самоуправление 

Государственная власть в районе осуществляется на основании Устава, структуру органов местного самоуправления муниципального района составляют:
 Районный Совет депутатов — представительный орган местного самоуправления, в составе 32 депутата, избирается каждые 5 лет.
 Глава муниципального образования — высшее должностное лицо района, избирается Советом из своего состава. Должность Главы района занимает Асабин Игорь Владиславович.
 Администрация муниципального образования — исполнительно-распорядительный орган муниципального района. С 2016 года Администрацию района возглавляет глава муниципального образования.

 Символика района

Официальными символами муниципального района являются герб и флаг, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности. Порядок официального использования герба и флага муниципального района устанавливается решением Сарапульского Районного Совета депутатов.

Социальная инфраструктура 
Система образования района включает 23 школы (10 средних и 6 школы-сад), музыкальная школа и 16 детских садов. Медицинскую помощь населению оказывают больница и 19 фельдшерско-акушерских пунктов. Также в районе действуют 31 дом культуры и клубных учреждения и 18 библиотек.

Экономика 
Промышленность Сарапульского района представлена нефтедобывающими предприятиями. Основные отрасли в сельскохозяйственных предприятиях — производство молока, мяса и зерна.

Транспорт 
Главная автомобильная магистраль района — автодорога  Ижевск — Сарапул, которая к югу от Сарапула продолжается в качестве автодороги Костино — Камбарка. В ноябре 2016 года открылось рабочее движение по новому мосту через Каму у села Тарасово, в результате чего обе эти трассы приобрели важное транзитное значение на пути из Удмуртии в Башкирию.

Также по территории Сарапульского района проходит крупная железнодорожная магистраль Казань — Екатеринбург. В границах района на ней расположена станция Бугрыш.

Археология 
Осенью 1979 года в Сарапульском районе Удмуртии при закладке нефтяной скважины был открыт Тарасовский могильник раннего железного века (первая половина I тыс. н. э.), получивший название по близлежащему селу. Это крупнейший из известных и раскопанных некрополей финно-угорского населения (I—V вв. н. э.) и один из редких памятников, функционировавших в так называемое переходное чегандинско-мазунинское время. Могильник располагался на площадке, которая в IV—III вв. до н. э. была занята святилищем.

Известные люди 
 В районе родились
 Бехтерев, Игорь Сергеевич (1939—1990) — живописец и художник прикладного искусства, член Союза художников СССР.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Сарапульского района
 Сарапульский район на сайте Госсовета УР

 
Муниципальные районы, упразднённые в 2021 году